Белого́рск:

Населённые пункты 
 Белогорск — город в Крыму.
 Белогорск — город в Амурской области.
 Белогорск — посёлок в Иркутской области.
 Белогорск — посёлок городского типа в Кемеровской области.
 Белогорск — железнодорожная станция в городе Белогорске Амурской области.
 Белогорск — речной порт в пгт Белая Гора (Якутия)

Муниципальные образования 
 Городской округ город Белогорск — муниципальное образование в Амурской области.
 Городское поселение Белогорск — муниципальное образование в Белогорском районе Крыма.
 Белогорское городское поселение — муниципальное образование в Тисульском районе Кемеровской области.
 Белогорское сельское поселение — название муниципальных образований в России.
 Белогорский район

Футбольный клуб 
 Белогорск — футбольный клуб из города Белогорск Амурской области.